Möllenstädt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Möllenstädt (1943–2013), deutscher Schriftgestalter und Typograf
 Oliver Möllenstädt (* 1978), deutscher FDP-Politiker